Левала () — назва трьох сіл в Естонії:
 Левала — село у волості Пєйде повіту Сааремаа;
 Левала — село у волості Сааре повіту Йиґевамаа;
 Левала — село у волості Раквере повіту Ляене-Вірумаа.